MDI — абревіатура що може означати:
 MDI (Порт пристрою) — , порт Ethernet абонентського пристрою.
 MDI (Графічний інтерфейс) — , графічний інтерфейс користувача, в якому кілька вікон розташовані в одному батьківському.